Sporocysta – stadium rozwojowe przywr wnętrzniaków
 Sporocysta – część sporulowanej oocysty w cyklu rozwojowym apikompleksów